

Cinema 
 The Witching Hour – film del 1916 diretto da George Irving
 The Witching Hour – film del 1921 diretto da William Desmond Taylor
 The Witching Hour – film del 1934 diretto da Henry Hathaway
The Witching Hour – film del 2016 diretto da Kevin Macdonald

Letteratura 
 Tempo di streghe (The Witching Hour) – antologia di racconti di James Gunn
 L'ora delle streghe (The Witching Hour) – romanzo di Anne Rice del 1990

Musica 
 The Witching Hour – traccia dell'album The Divine Wings of Tragedy dei Symphony X del 1997
 The Witching Hour – EP degli Hellion del 1999

Televisione 
 L'ora delle Streghe (The Witching Hour) – episodio de L'Uomo Ragno